Az 1993-as Australian Open női versenyét a jugoszláv Szeles Mónika nyerte a német Steffi Graf előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Szeles Mónika (Bajnok)
  Steffi Graf (Döntős)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Arantxa Sanchez-Vicario (Elődöntős)
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)
  Conchita Martinez (Negyedik kör)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Jana Novotná (Második kör)

  Manuela Maleeva-Fragniere (Negyedik kör)
  Mary Pierce (Negyeddöntős)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Lori McNeil (Második kör)
  Nathalie Tauziat (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (Negyedik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Zina Garrison Jackson (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1